En Pologne, Kosobudki peut désigner :

 Kosobudki, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Kosobudki, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.